Distrito Capital wordt in federale Spaanstalige landen gebruikt voor de benaming van het hoofdstedelijk district. Het begrip kan verwijzen naar:
 Het Hoofdstedelijk District van Colombia, zie Bogota (stad).
 Het Hoofdstedelijk District van Venezuela, zie Hoofdstedelijk District (Venezuela).
 Het federaal district waarin de Mexicaanse hoofdstad ligt, zie Mexico-Stad.
 Het federaal district waarin de Argentijnse hoofdstad ligt, zie Buenos Aires (stad).